Saint-Agnan (Aisne)
 Saint-Agnan (Nièvre)
 Saint-Agnan (Saône-et-Loire)
 Saint-Agnan (Tarn)
 Saint-Agnan (Yonne)

Desambiguações de topônimos